

Zmarli 
 Dawid (król Izraela) (data sporna lub przybliżona)
 Natan (prorok)